Strzelanie z karabinu dowolnego z 300 metrów w trzech pozycjach było jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908. Zawody odbyły się 11 lipca. W zawodach uczestniczyło 51 zawodników z 10 państw.

Każdy zawodnik oddał 120 strzałów z odległości 30 metrów, po 40 w każdej pozycji. Za każdy strzał można było otrzymać od 1 do 10 punktów. Łączna liczba punktów do zdobycia wynosiła 1200.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908